Total factor productivity  – produttività totale dei fattori
 Tradizione Famiglia Proprietà  – organizzazione cattolica tradizionalista fondata da Plinio Corrêa de Oliveira
 Time For Print  – letteralmente Tempo per la stampa, indica un tipo di contratto fra modelle/i e fotografi, che ha il fine di aiutare le parti interessate.